«La fleur aux dents» (франц. «Квітка в зубах») — музичний альбом відомого французького співака Джо Дассена. «La fleur aux dents» займав перші сходинки світових хіт-парадів музики і був четвертим успішним альбомом співака.

Композиції

Посилання 

    «La fleur aux dents»

Відеокліпи 

   YouTube «La fleur aux dents» (1971)  
     YouTube «Le Portugais» (1971) 
      YouTube «L'Amerique»  

Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми Джо Дассена